Надежда Владимировна Дорофеева (; род. 21 апреля 1990, Симферополь, УССР, СССР), более известная как DOROFEEVA, — украинская певица, дизайнер и видеоблогер.

Биография 
Родилась 21 апреля 1990 года в Симферополе. Финалистка телепроекта «Шанс» (2005).

В 2004 году выиграла конкурс «Черноморские игры» и попала в делегацию украинских артистов, гастролировавших по Великобритании.

Закончила УВК «Школа-лицей» № 3 им. А. С. Макаренко в городе Симферополе.

Высшее образование получила в МГИК, заочно обучалась на факультете вокального мастерства.

С января 2010 года живёт в Киеве, с января 2010 по декабрь 2020 года участвовала в дуэте «Время и Стекло».

В 2020 году группа «Время и Стекло» объявила о своем распаде и провела серию прощальных концертов.

В ноябре 2020 начала сольную карьеру под псевдонимом Dorofeeva.

В 2022 году в связи с вторжением России на Украину певица удалила свои сольные треки из всех российских музыкальных площадок.

20 апреля 2022 года Дорофеевой, как и ряду других украинских артистов и видеоблогеров, запретили въезд на территорию России, сроком в 50 лет, из-за резкого высказывания по поводу вторжения России на Украину.

Карьера на телевидении 
Является одной из финалисток украино-голливудского реалити-шоу «Американский шанс», которые в дальнейшем вошли в состав группы (2008).

В 2011 году была одной из самых молодых участниц проекта «Зірка+Зірка-2» на канале 1+1. Выступала в паре с актрисой Олесей Железняк. Когда дуэт распался, соревновалась вместе с актёром Виктором Логиновым.

В 2012 году принимала участие в шоу перевоплощений ШОУМАSTГОУОН на Новом канале.

С 11 октября 2015 года является тренером в шоу «Маленькие гиганты» на 1+1.

В июне 2017 года стало известно, что Дорофеева стала тренером украинского вокального талант-шоу «Голос. Дети» на телеканале «1+1» вместе с Алексеем Завгородним, солистом группы «Время и Стекло».

С 27 августа 2017 года на телеканале «1+1» принимала участие в танцевальном шоу «Танцы со звёздами: возвращение легенды». Танцевала в паре с победителем проекта «Танцуют все! Возвращение героев» Евгением Котом. Заняла в конкурсе второе место.

В 2018 и 2020 годах была тренером «Лиги смеха».

В 2021 году стала тренером одиннадцатого сезона «Голоса страны»

Линия одежды 
В феврале 2016 года запустила свою линию одежды «It’s My DoDo». Осенью 2017 года Дорофеева и основательница Oh My Look Лера Бородина открыли в Киеве концепт-стор корейских брендов одежды SO DODO. Вместе с магазином открылся также бьюти корнер G.Bar. В ноябре 2021 объявила закрытии магазина.

Личная жизнь 
8 июля 2015 года — замужем за украинским певцом и телеведущим Владимиром Дантесом (род. 1988). 18 марта 2022 года пара заявила о разводе в своём Instagram.

Фильмография 

В октябре 2016 года в сериале «Кандидат» сыграла саму себя. По сюжету ей предстояло принять участие в концерте в поддержку кандидата на пост городского главы.

В ноябре 2016 года озвучила главную героиню в украинской версии мультфильма «Бременские разбойники».

В 2017 году стала лицом Maybelline и снялась в фотосессии в Нью-Йорке.

В 2018 озвучила главного персонажа мультфильма «Викрадена принцеса» и сыграла в фильме «Я, ты, он, она».

В 2021 вместе с мужем озвучила главную героиню мультфильма «Возвращение Гулливера».

Видеоблог 
22 апреля 2017 года зарегистрировала на YouTube DoDo VLOG, который на апрель 2020 года имел 933 тысяч подписчиков и более 56 миллионов просмотров.

Дискография

Альбомы и сборник («Время и Стекло»)

Сборник

Синглы («Время и Стекло») 

 2010 — «Так выпала карта»
 2011 — «Любви точка нет»
 2011 — «Скачать бесплатно»
 2011 — «Серебряное море»
 2011 — «Кафель»
 2012 — «Гармошка»
 2012 — «Слеза»
 2013 — «#кАроче»
 2013 — «Потанцуй со мной»
 2014 — «Забери»
 2015 — «Имя 505»
 2015 — «Ритм 122»
 2015 — «Опасно 220»
 2015 — «Песня 404»
 2016 — «#Навернопотомучто»

 2016 — «На стиле»
 2017 — «Back2Leto»
 2017 — «Тролль»
 2018 — «До зiрок»
 2018 — «ТОП»
 2018 — «Промiнь» (feat.Michelle Andrade, MOZGI)
 2018 — «Е,Бой»
 2018 — «Песня про лицо»
 2018 — «Финальные титры»
 2019 — «Дим»
 2019 — «Vislovo»
 2019 — «Лох»
 2020 — «Навсегда/Никогда»
 2020 — «Last Dance»

Альбом (сольно)

Синглы 
 2016 — «Абнимос/Досвидос» (feat. NK)
 2017 — «Не забирай меня с пати» (feat. Скриптонит)
 2018 — «Глубоко…» (feat. Monatik)
 2020 — «gorit»
 2021 — «a tebe…»
 2021 — «Почему»
 2021 — «Вальс 86» (совм. с Потапом и MOZGI)
 2021 — «Невеста» (feat. Скриптонит)
 2022 — «raznotsvetnaya»
 2022 — «Думи» (feat. Артем Пивоваров)
 2022 — «різнокольорова»
 2022 — «крапають»
 2022 — «у твоїй душі»
 2022 — «охололо»
 2023 — «вотсап»

Видео

Телевидение 
 2017 — Тренер на проекте «Голос. Діти»
 2017 — Участница проекта «Танці з зірками»
 2018 - Лига Смеха (тренер, член жюри)
 2019 — Тренер на проекте «Голос. Діти»
 2019 — Лига Смеха (тренер джокер)
 2020 — Лига Смеха (тренер, член жюри)
 2020 — Маскарад. (В образе Курки)
 2021 — Тренер на проекте «Голос Страны»

Награды 
В 2021 Надежда Дорофеева вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала Новое время.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Время и Стекло

Выпускники Московского государственного института культуры
Выпускники Школы № 3 имени А. С. Макаренко
Наставники телешоу «The Voice»
Поп-вокалисты Украины
Надежда Дорофеева